Cambará - município brasileiro, localizado no Paraná
 Cambará do Sul - município brasileiro, localizado no Rio Grande do Sul
 Cambará (árvore) - árvore brasileira (Gochnatia polymorpha)
 Lantana camara - planta herbácea brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos